Le Détachement Valmy était un groupe d'action armé du Parti communiste clandestin actif à Paris.
 Le Détachement Valmy est aussi le nom d'un réseau de résistance du bassin creillois. 

Homonymie